Кали́нинская атомная электростанция (КАЭС) — атомная электростанция, расположена на севере Тверской области в 150 км от города Тверь. Расстояние до Москвы — 350 км, до Санкт-Петербурга — 450 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города (4 км до города). Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га. Суммарная установленная мощность АЭС — 4000 МВт.

В 2019 году энергоблоки Калининской АЭС выработали 31,03 млрд кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 104,5 %. КлнАЭС вошла в число российских атомных станций, внесших наибольший вклад в производство электроэнергии в 2019 году. Атомная станция произвела около 15 % от всего объема выработанной электроэнергии на АЭС Концерна «Росэнергоатом», совокупная выработка которых составила свыше 208,8 млрд кВтч..

О станции 
Калининская АЭС является филиалом Акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») . В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Реакторы ВВЭР на сегодняшний день занимают ведущее место в мировой практике по высокой степени безопасности и надежности, большой единичной мощности и экономической эффективности. Эффективность реакторов ВВЭР доказана их успешной эксплуатацией — более 1400 реакторо-лет безаварийной работы.

Через открытое распределительное устройство Калининская атомная станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Выдача производимой электроэнергии осуществляется в восемь регионов страны по сетям ОАО «ФСК ЕЭС» через:
 ПС «Опытная» — 750 кВ;
 ПС «Белозерская» — 750 кВ;
 ПС «Ленинградская» — 750 кВ;
 ПС «Владимирская» — 750 кВ;
 ПС «Грибово» — 750 кВ;
 ПС «Новая-1» — 330 кВ;
 ПС «Новая-2» — 330 кВ.

Помимо выдачи электроэнергии, КАЭС осуществляет высоковольтный транзит, обеспечивая переток электроэнергии из энергоизбыточных районов в энергодефицитные.

В 2014 году получена лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока № 1 Калининской АЭС в продленном сроке (до 28 июня 2025 года). Этому предшествовало выполнение масштабной программы модернизационных работ, которые проводились начиная с 2009 года. В ноябре 2017 года была получена лицензия Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока № 2 до 30 ноября 2038 года.

В рамках выполнения отраслевой Программы увеличения выработки электроэнергии на энергоблоках № 1—4 Калининской АЭС реализована программа увеличения мощности реакторных установок до 104 % от номинальной.

История 
1 очередь

Решение о строительстве Калининской АЭС было принято в мае 1970 года на заседании научно-технического совета Минэнерго СССР. Необходимость сооружения Калининской АЭС обусловливалась дефицитом энергии в Центральном регионе России.

Генеральным проектировщиком стало Горьковское отделение института «Теплоэлектропроект» (ныне ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»), главным конструктором реакторной установки — опытное конструкторское бюро «Гидропресс», научным руководителем — Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова.

8 января 1974 года приказом министра энергетики и электрификации СССР в Удомле организована дирекция строящейся АЭС.

Проектом станции было предусмотрено строительство двух очередей по два энергоблока, оборудованных корпусными водо-водяными реакторами (ВВЭР) мощностью 1000 МВт.

Сооружение блока № 1 началось в 1974 году. Его энергетический пуск состоялся 9 мая 1984 года.

Энергоблок № 2 начали строить в ноябре 1981 года. 11 декабря 1986 года блок был включен в сеть.

2 очередь

Проект второй очереди станции с энергоблоками № 3 и № 4 был утвержден приказом Минэнерго в октябре 1985 года.

В июне 1991 года Минатомэнергопром СССР издает приказ о приостановлении строительства блока № 4 до завершения Государственной экологической экспертизы.

На площадке блока № 3 строительные работы продолжались, но их объем был незначительный. И только в 1997 году строительство третьего энергоблока оживилось. 2 октября 2004 с загрузки первой тепловыделяющей сборки в активную зону реактора начался этап физического пуска.

Энергетический пуск энергоблока № 3 Калининской АЭС состоялся 16 декабря 2004 года.

Проект четвертого энергоблока в целом аналогичен третьему, но вместе с тем предполагает применение дополнительных технических решений, способствующих существенному повышению его безопасности.

В 2007 году был утвержден окончательный проект расширения Калининской АЭС до 4000 МВт. Он прошел Государственную экологическую экспертизу.

Основные строительные работы были выполнены к 2010 году, ключевые операции по монтажу оборудования пришлись на 2010—2011 гг. 24 ноября 2011 года состоялся энергетический пуск.

25 сентября 2012 года состоялось подписание и передача Акта приемки энергоблока № 4 Калининской АЭС в промышленную эксплуатацию.

Информация об энергоблоках

Калининская АЭС в экономике региона 
 83,5 % электроэнергии, производимой в Тверской области
 25 % товарной продукции Верхневолжья
 98 % объёма промышленного производства Удомельского городского округа

Безопасность 

Непременным условием долгосрочного развития атомной энергетики является гарантированное обеспечение безопасности, определяемое уровнем научных, проектных, технологических разработок, качеством оборудования, строительных конструкций и надежностью эксплуатации. Безопасность обеспечивается конструкцией реакторных установок, качеством и надежностью основного компонента активных зон — ядерного топлива, высокой квалификацией персонала на протяжении всего эксплуатационного срока АЭС.

На Калининской АЭС реализуется целый комплекс внутренних и внешних мероприятий, подтверждающих надлежащее выполнение как международных, так и российских требований по обеспечению безопасности АЭС.

Высокая степень безопасности атомной станции базируется на множестве факторов. В их числе — принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности и многократное дублирование каналов безопасности. Также применяются активные (требующие вмешательства человека и наличия источника энергоснабжения) и пассивные (не требующие вмешательства человека и наличия источника энергии) систем безопасности.

Для Калининской АЭС приоритетными областями повышения уровня безопасности от внешних воздействий являются мероприятия:

 по обеспечению независимыми источниками электроснабжения;
 по оснащению независимыми средствами подачи воды в парогенераторы и подаче борного раствора в реактор, бассейн выдержки.

С этой целью на каждом из четырех энергоблоков Калининской АЭС установлено дополнительное оборудование:

 передвижная дизель-генераторная установка ПДГУ (2,0 МВт; 6 кВ);
 передвижная дизель-генераторная установка ПДГУ (200 кВт; 0,4 кВ);
 дизель-насос (90кгс/м²; 150 м³/ч);
 мотопомпа (5 кгс/см²; 500 м³/ч);
 мотопомпа (5 кгс/см²; 40 м³/ч).

Соответствие международным стандартам 

Реализация проектов международного сотрудничества АО «Концерн Росэнергоатом» на площадке Калининской АЭС способствует решению ряда важных задач:

 выполнению обязательств по международным конвенциям и соглашениям;
 обмену опытом в области ядерной и радиационной безопасности;
 получению независимой оценки состояния безопасности.

Ключевыми партнерами по данным направлениям являются Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций (ВАО АЭС).

Форма сотрудничества — проведение миссий поддержки, семинаров, рабочих встреч, технических совещаний и учебных курсов.

Международное сотрудничество направлено на достижение двух главнейших целей — обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации энергоблоков АЭС.

Калининская АЭС выступает инициатором диалога по вопросам безопасности, приглашая международных экспертов на площадку атомной станции.

Итогом совместной работы становятся протоколы с рекомендациями по совершенствованию ядерной, радиационной и физической безопасности, инженерной поддержки и опыта эксплуатации, культуры безопасности, подготовки персонала. Также важной стороной партнерских проверок является выявление лучших практик, соответствующих международным стандартам, и дальнейшее их продвижение на других атомных станциях. 

Калининская АЭС выполняет целый комплекс внутренних и внешних мероприятий, подтверждающих безукоризненное следование российским и международным требованиям в области использования атомной энергии. И это является приоритетом при выборе экспертами КАЭС в качестве предпочтительной базы для проведения обучения и обмена опытом.

Более 30 международных делегаций (порядка 200 специалистов) ежегодно посещают КАЭС. География стран-партнеров обширна: Франция, Бельгия, Финляндия, Китай, Иран, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Испания, Чехия, Болгария, Аргентина, Япония, Индия и др.

Калининская атомная станция готова к открытому и взаимовыгодному международному сотрудничеству, способствующему безопасному и общественно приемлемому развитию атомной энергетики.

По оценке международного экспертного сообщества, Калининская АЭС — это современное предприятие и референтная площадка для обмена передовым опытом по ключевым направлениям развития атомной энергетики.

Экология 

Калининская АЭС — экологически благополучное предприятие. Обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природопользования на предприятии основано на безусловном соблюдении требований природоохранного законодательства РФ. Производственный экологический контроль, направленный на соблюдение требований в области охраны окружающей среды, производится в пределах промышленной площадки, санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения Калининской АЭС. Он охватывает все факторы воздействия: радиационный, химический, физический, тепловой, позволяет получать и обрабатывать информацию для оценки состояния окружающей среды и выработки эффективных решений.

С целью дальнейшего повышения экологической эффективности, реализации совместных методов управления в области природопользования на Калининской АЭС функционирует система экологического менеджмента (СЭМ). Ежегодные инспекционные аудиты СЭМ на соответствие национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международному стандарту ISO 14001:2015 подтверждают технологическую и экологическую безопасность Калининской АЭС. Атомная станция ежегодно направляет значительные средства на проведение природоохранных мероприятий. Так, в 2018 году на эти цели направлено 434 млн рублей.

Основные показатели экологической обстановки территории расположения Калининской АЭССбросы загрязняющих веществ, в тоннах

В 2018 году все выпуски сточных вод Калининской АЭС были оборудованы очистными сооружениями, благодаря эффективной работе которых объем сброса загрязняющих веществ составляет 81,850 т (12,78 % от установленного лимита) при разрешенном сбросе 640,537 т. Результаты исследований позволяют сделать вывод, что воздействие производственных факторов не оказывает существенного влияния на гидрохимические показатели воды водоемов.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в тоннах

В области выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на стационарных источниках выбросов, на границе санитарно-защитной зоны Калининской АЭС и в черте жилой застройки. В 2018 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 12,414 т (3,32 % от установленного лимита) при разрешенном выбросе 374,223 т.

Мониторинг радиационной обстановки

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) круглосуточно передает данные о состоянии радиационной обстановки в районе расположения Калининской АЭС. В Удомельском городском округе действуют 18 мониторинговых станций АСКРО, 50 термолюминесцентных дозиметров.

Текущие показатели радиационной обстановки сравниваются с так называемым «нулевым фоном» (параметрами до пуска станции). Радиологический контроль проводится по всем объектам внешней среды: воздуху, поверхностным водам, питьевой воде, осадкам, почве, культурным и дикорастущим травам, флоре и фауне. Количество поступающих в окружающую среду в режиме нормальной эксплуатации АЭС радионуклидов жестко регламентируется и отслеживается системой мониторинга.

Лучшие практики в области природоохранной деятельности

Очистные сооружения выпуска сточных вод № 4 — это современный автоматизированный комплекс, который позволяет добиваться высокого качества очистки. Комплекс очистки не имеет аналогов в отрасли по уровню автоматизации процессов и качеству очистки сточных вод.

Полигон промышленных нерадиоактивных отходов использует эффективные технологии по сбору и сортировке поступающих с атомной станции промышленных отходов 1-5-х классов, их переработке, захоронению нетоксичных неутилизируемых отходов, временному хранению отходов, подлежащих утилизации на специализированных предприятиях.

Хранилище твердых радиоактивных отходов — инженерный объект, предназначенный для переработки и временного хранения РАО. Принятые технологические решения позволяют полностью исключить контакт РАО с объектами окружающей среды.

Полигон глубинного размещения промышленных стоков — уникальный природоохранный объект, предназначенный для захоронения промышленных стоков химической водоочистки с высоким уровнем солесодержания в подземных пластах на глубине 1200 м. Современная технология позволяет осуществлять подземную закачку промышленных стоков, обеспечивая эффективность и экономичность изоляции сточных вод.

Центр обработки данных 

Одна из стратегических целей госкорпорации «Росатом» — создание новых продуктов для российского и международного рынков. В этой связи, с учетом конкурентных преимуществ, предоставляемых возможностью прямого подключения площадки непосредственно к электросетевому оборудованию АЭС с обеспечением гарантированного энергоснабжения достаточной мощности, вблизи Калининской АЭС построен опорный центр обработки и хранения данных (ЦОД).

Новый ЦОД является крупнейшим в стране и одним из крупнейших в Европе, его потребляемая мощность будет достигать 80 МВт, а соседство с Калининской АЭС позволит объекту иметь независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения и соответствующие параметры обеспечения безопасности периметра объекта.

Уровень надежности нового ЦОД соответствует международной системе Tier III по классификации Uptime Institute, при этом коэффициент отказоустойчивости составляет 99,98 %. Это означает, что дата-центр имеет резервирование всех инженерных систем и позволяет проводить все необходимые работы без остановки

работы ЦОД.

 Общая площадь объекта — 33800 м²
 До 8000 серверных стоек
 Подведенная мощность первых секций ЦОД составляет 48 МВт
 Срок службы ЦОД — 30 лет.

Основные преимущества нового ЦОД — высокая физическая и информационная безопасность критически важных данных, связанных с национальными интересами, и наличие больших свободных мощностей для расширения ИТ-инфраструктуры клиентов.

Примечания

Ссылки 
 Калининская АЭС на сайте концерна Росэнергоатом
 Калининская АЭС: монтаж систем пролива

Росатом
Атомные электростанции России
Кольская АЭС
Электростанции Тверской области
Удомля
Предприятия Росатома